

Toponyme

Lens est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Lens-Saint-Remy, section de la ville d'Hannut située en Région wallonne dans la province de Liège.
 Lens-Saint-Servais, section de la commune  de Geer située en Région wallonne dans la province de Liège.
 Lens-sur-Geer, section de la commune d'Oreye située en Région wallonne dans la province de Liège.

Lens est une commune française, sous-préfecture du département du Pas-de-Calais ;
 Le Lens est un sous-affluent de la Garonne.
 Lens-Lestang, commune de la Drôme.

Lens (prononcé [lɛ̃ ːs]) est une commune suisse du canton du Valais, située dans le district de Sierre.

Botanique 
 Lens est un genre de plantes de la famille des Fabaceae.

Science 
 The Lens est un moteur de recherche académique gratuit permettant de rechercher des publications scientifiques et des brevets.

Patronyme 
Lens est un patronyme porté par des personnalités de Flandre et des Pays-Bas :
 Bernard Lens I (vers 1630-1707), peintre en miniatures
 Bernard Lens II (1659–1725), fils du précédent, graveur exerçant à Londres
 Bernard Lens III (1682-1740), fils du précédent, peintre en miniatures
 André Corneille Lens (1739 - 1822), peintre né à Anvers
 Jacques-Joseph Lens (1746 - 1814) frère d'André-Corneille Lens
 Jeremain Lens (1987-), footballeur néerlandais
 Marian Lens (née en 1959), figure lesbienne et féministe depuis les années 80
 Raymond Lens (1807-1887), géomètre-topographe français

Voir aussi 
 Le Louvre-Lens est un musée de la ville de Lens, dans le département du Pas-de-Calais ;
 Louvre-Lens Vallée est un centre numérique agrégeant des startups à vocation culturelle situé à Lens, dans le département du Pas-de-Calais ;

Homonymie de patronyme